Baegun-dong kan syfta på:

Baegun-dong, Ansan, stadsdel i Ansan, Gyeonggi, Sydkorea
Baegun-dong, Gwangju, stadsdel i Gwangju, Sydkorea